Bulk – area di Lancaster
 Bulk – nome d'arte di Mike Waters, wrestler del tag team UK Pitbulls
 Bulk – nell'ambito dei fenomeni di trasporto, la parte del fluido (o del solido) abbastanza lontana dalle regioni in cui avvengono gli scambi di materia, quantità di moto e calore, da non percepirne gli effetti.
Bulk – in teoria delle stringhe, in teoria M e nella teoria del mondo-brana, l'ipotetico iperspazio all'interno del quale le undici dimensioni dell'universo previste dalla teoria potrebbe esistere.
Bulk – versione di un oggetto venduta priva di imballaggio originario, per ridurre i costi di spedizione.
Bulk – nel bodybuilding, periodo della preparazione, con aumento delle calorie assunte e dell'allenamento con i pesi, in cui l’obiettivo principale è la costruzione muscolare